Pace může být:

 pace – stará britská jednotka délky

příjmení
 Carlos Pace (1944–1977) – brazilský automobilový závodník
 Lee Pace (* 1979) – americký herec